

Будзішув — село в гміні Костомлоти Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Будзішув — село в гміні Кобежице Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства